Мортельманс () — нидерландская фамилия.

Известные носители 
 Мортельманс, Аугюст (1901 — 1985) — бельгийский велогонщик.
  (1910 — 1983) — бельгийский футболист и тренер.
  (1868 — 1952) — бельгийский учёный микробиолог.
  (1868 — 1952) — бельгийский композитор.
  (1865 — 1936) — бельгийский художник и гравёр.
  (1915 — 2008) — бельгийский художник и иллюстратор.
  (род. 1964) — бельгийский политик.